Списак милионских градова Индије
Према попису становништва из 2001. постоји 35 градова у Индији са преко милион становника.

Милионски градови у Индији
Индија